Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2019 fanden vom 3. bis 10. Dezember 2019 im Manila Hotel Tent in der philippinischen Hauptstadt Manila statt. In den Billarddisziplinen English Billiards, Poolbillard, Karambolage und Snooker wurden insgesamt zehn Wettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herren

Damen

Wettbewerbe

Einband-Einzel

English-Billiards-Einzel

9-Ball-Einzel

9-Ball-Doppel

10-Ball-Einzel

Snooker-Einzel

Snooker-Doppel

9-Ball-Einzel (Damen)

9-Ball-Doppel (Damen)

10-Ball-Einzel (Damen)

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Billiard Sports auf der Website der Südostasienspiele 2019
 SEA Games → Manila - Philippines 2019

Billard
2019
Karambolageveranstaltung 2019
Poolbillardveranstaltung 2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Manila